Этническая организация освобождения Лаоса (; ) — лаосское антикоммунистическое повстанческое движение хмонгов. Учреждена в 1985 под руководством Чонг Зуа Хэ и Па Као Хэ на основе боевых отрядов Чао Фа. Вела вооружённую борьбу против режима НРПЛ. Участвовала в создании Демократического Интернационала антикоммунистических партизанских движений. Прекратила существование после гибели Па Као Хэ.

Предыстория 
В 1975 гражданская война в Лаосе привела к власти в Лаосе партию НРПЛ. Был установлен коммунистический режим просоветского и провьетнамского толка. Антикоммунистические силы, в том числе остатки «Секретной армии» генерала Ванг Пао, укрылись в труднодоступных районах или отступили в Таиланд. Сам Ванг Пао перебрался в США и возглавил лаосскую политэмиграцию. Наиболее активные антикоммунисты, прежде всего хмонгские, продолжили вооружённую борьбу. Позиция властей в отношении хмонгов (лаосские коммунисты считали представителей этой народности сообщниками Ванг Пао и пособниками ЦРУ), жестокие репрессии и расправы не оставляли иных возможностей, кроме бегства или сопротивления.

Среди лидеров повстанческого сопротивления заметны были Чонг Зуа Хэ и Па Као Хэ — последователи духовного лидера хмонгов Шон-лы Я. Они стояли во главе хмонгского религиозно-политического движения Чао Фа. Вскоре в единоличные лидеры выдвинулся «хмонг-оперативник» Па Као Хэ.

Отряды Чао Фа являлись основной силой сопротивления. Они организовали серию атак против правительственных сил и вьетнамских экспедиционных войск. Боевые действия велись преимущественно в провинциях Сиангкхуанг и Сайнябули. Штабная повстанческая база располагалась на горе Фубиа. Тыловыми базами, сосредоточениями резервов и логистическими центрами служили лагерь хмонгских беженцев Бан-Винай и буддийский монастырь Ват Тхам Крабок на территории Таиланда. В конце 1970-х поддержку лаосским антикоммунистам оказывали коммунистические власти КНР, заинтересованные в военном давлении на Вьетнам. Па Као Хэ направлял боевиков на военное обучение в Китай и получал оснащение от китайских военных (значительная часть изымалась таиландскими властями).

Организация 
Военно-политическая активность бойцов Па Као Хэ сделала его авторитетной фигурой, сопоставимой с Ванг Пао. 2 июня 1985 Па Као Хэ участвовал в международной конференции антикоммунистических партизанских движений Джамбори. Переговоры о сотрудничестве провёл с Па Као Хэ руководитель американского Совета за мировую свободу, видный деятель ВАКЛ генерал Джон Синглауб.

Укрепив свои имиджевые и политические позиции, в октябре 1985 Па Као Хэ объявил о создании нового хмонгского движения — Этнической организации освобождения Лаоса (ELOL).  Формально председателем ELOL являлся Зонг Зуа Хэ, известный активист Чао Фа, но реальное руководство находилось в руках Па Као Хэ. С 1999 (после кончины Зонг Зуа Хэ) Па Као Хэ официально занял председательский пост. Вторую позицию в организации занимал его сын Тау Хэ. 

ELOL присоединилась к созданному под эгидой Ванг Пао Объединённому национальному фронту освобождения Лаоса (Neo Hom). Идеология ELOL основывалась на хмонгском национализме, культурных и религиозных традициях в версии Чао Фа, крайнем антикоммунизме. При этом важное место занимали племенные полумистические мотивы — идея грядущего «королевства хмонгов», непоколебимая верность ожидаемому королю.

Кадровый актив и членская база формировались среди боевиков Чао Фа и многочисленных беженцев из Лаоса, осевших в Таиланде. К 1990 удалось сформировать политическую структуру и организованные вооружённые силы численностью до 4 тысяч человек (количество членов Чао Фа доходило до 20 тысяч). Бойцы были вооружены автоматами АК-47, советскими гранатомётами РПГ-2, РПГ-7 и американскими M79, 60-мм миномётами.

Формирования ELOL активно участвовали в повстанческом наступлении конца 1989. Вывод вьетнамских войск был воспринят как шанс одержать военную победу. Воодушевляя соратников, Па Као Хэ объявил себя королём хмонгов. Повстанцы смогли добиться некоторых тактически успехов: атаковали гарнизоны, перерезали стратегические трассы. Однако правительственные силы располагали значительным превосходством в численности и вооружении, монопольным господством в воздухе. В начале 1990 военная авиация уничтожила повстанческие базы. Наступление было остановлено, повстанческие отряды разбиты.

В 1991 ELOL была переименована в Демократическую партию Чао Фа. Движение откололось от Neo Hom Ванг Пао и пережило ряд расколов. Группа Па Као Хэ по-прежнему делала ставку на вооружённую борьбу с режимом. Атаки ELOL продолжались до начала 2000-х годов. По мере нормализации лаосско-таиландских и лаосско-китайских отношений эти действия становились всё более затруднены.

Ликвидация 
В лаосском политэмиграции усиливался раскол между приверженцами Ванг Пао и сторонниками Па Као Хэ. Это отразилось и на партизанском движении — отношения ELOL с союзниками по Neo Hom стали крайне негативными. Значительно сократилась и численность отрядов ELOL.

23 октября 2002 в таиландском городе Чианграй был убит Па Као Хэ. В качестве наиболее достоверной рассматривается версия межклановой борьбы Па Као Хэ с Ванг Пао. Потеряв лидера, ELOL практически распалась.

Продолжение 
Вооружённая борьба хмонгов не завершилась с прекращением деятельности ELOL. Руководство Чао Фа и командование боевыми отрядами принял ветеран «Секретной армии» Чонг Лор Хэ. Очередная вспышка боёв отмечалась в сентябре 2017. Под командованием Чонг Лор Хэ оставалось около ста человек, отчаянно сопротивлявшихся наступлению регулярной армии в районе горы Фубиа.

См. также 
 Национальный союз за полную независимость Анголы
 Национальный исламский фронт Афганистана
 Никарагуанские демократические силы
 Национальный объединённый фронт освобождения Вьетнама
 Национальный фронт освобождения кхмерского народа
 Вооружённые силы национального освобождения кхмерского народа
 Бойцы за свободу Камбоджи

Примечания 

Политика Лаоса
Гражданская война в Лаосе
Партизанские движения
Националистические организации
Антикоммунистические организации